Dibamus bogadeki — вид ящірок з родини Дібамових. Вид зустрічається на території Гонконгу у Китаї. Тіло сягає 10 см завдовжки.

Поширення 
 Darevsky, I. S. 1992. Two new species of the worm-like lizard Dibamus (Sauria: Dibamidae) with remarks on the distribution and ecology of Dibamus in Vietnam. Asiatic Herpetological Research 4: 1-12
 DAS, INDRANEIL & KELVIN K. P. LIM. 2009. A new species of Dibamus (Squamata: Dibamidae) from Pulau Simeuleu, Mentawai Archipelago, Indonesia. Zootaxa 2088: 15-23
 Diaz, R.E., M.T. Leong, L.L. Grismer & N.S. Yaakob 2004. A new species of Dibamus (Squamata: Dibamidae) from West Malaysia. Asiatic Herpetological Research 10: 1-7
 Hodkiss, I.J. 1992. Species new to Hong Kong. Memoirs of the Hong Kong Natural Society, 19, Dec. 1992: 139
 Honda M., Ota H., Hikida, T. & Darevsky, I.S. 2001. A new species of the worm-like lizard, Dibamus Duméril & Bibron 1839 (Squamata Dibamidae), from Vietnam. Tropical Zoology 14: 119–125
 Lazell, James 1996. Geographic Distribution. Dibamus bogadeki Herpetological Review 27 (4): 210–211
 NEANG, THY; JEREMY HOLDEN,TOBY EASTOE,RATHEA SENG,, SAVENG ITH & L. LEE GRISMER 2011. A new species of Dibamus (Squamata: Dibamidae) from Phnom Samkos Wildlife Sanctuary, southwestern Cardamom Mountains, Cambodia. Zootaxa 2828: 58-68
 Zhao,E. & Adler,K. 1993. Herpetology of China. SSAR, Oxford/Ohio, 1-522

Дібамові
Плазуни Китаю
Ендемічна фауна Китаю
Тварини, описані 1992